Csehország
 Moldava, település a Teplicei járásában
 Románia
Moldava, a Szeret folyó egyik mellékfolyója
 Szlovákia
 Szepsi (szlovákul Moldava nad Bodvou), város a Kassai kerület Kassa-környéki járásában